est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcane
 triacontane, numéro CAS 
 9-octyldocosane, numéro CAS 
 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15-tétradécaméthylhexadécane, numéro CAS